Mangaba - o fruto da mangabeira

Pessoas
 Mangabeira (cartunista) - artista brasileiro
Dina Mangabeira (n. 1923 - m. 2000), poetisa brasileira
Francisco Mangabeira (n. 1909), advogado e ex-presidente da Petrobras
Francisco Cavalcânti Mangabeira (n. 1879 - m. 1904), médico e poeta brasileiro
Gabriel Mangabeira (n. 1982), nadador brasileiro
Otávio Mangabeira (n. 1886 - m. 1960), político, ex-governador da Bahia e membro da Academia Brasileira de Letras
Roberto Mangabeira Unger (n. 1947), advogado e atual ministro extraordinário de Assuntos Estratégicos do Brasil

Topônimos 
 Mangabeira (Feira de Santana)
 Mangabeira (João Pessoa)
 Mangabeira (Recife)
 Riacho Mangabeira - no estado da Paraíba

Desambiguação